Хью Килпа́трик Га́ллахер (; , Беллсхилл, Шотландия — , Гейтсхед, Англия), более известный как Хью́и Галлахер () — шотландский футболист, один из лучших нападающих в истории британского футбола.

Биография 
Хью Килпатрик Галлахер родился недалеко от Глазго в семье ирландских протестантов 2 февраля 1903 года, за два года до основания футбольного клуба «Челси». В 15 лет Галлахер бросил школу и начал активно заниматься футболом. Да так успешно, что его вызвали в молодёжную сборную Шотландии, а там Хьюи заметили тренеры клуба «Куин оф зе Саут». С приходом Галлахера команда уверенно начала подниматься вверх.

Спустя некоторое время Галлахер переходит в клуб первой шотландской лиги «Эйрдрионианс». В 1925 году Галлахер перебирается в «Ньюкасл Юнайтед» за 7000 фунтов. Блестящая игра Галлахера вылилась в контракт с «Челси», подписанный в 1930 году. За четыре с половиной года он забил в составе синих 81 гол в 144 матчах — в среднем 0,56 мяча за игру. Лучшую среднюю результативность в составе «Челси» демонстрировал лишь великий Джимми Гривз — 0,78 гола за игру.

Карьера Галлахера закончилась ещё не скоро. Он успел поиграть за ряд английских и шотландских клубов. За всю карьеру Галлахер забил 463 гола в 624 матчах.

11 июня 1957 года Хью Галлахер покончил жизнь самоубийством.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте «Куин оф зе Саут» 
 Статистика на сайте Scottishfa.co.uk

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Куин оф зе Саут»
Игроки ФК «Эйрдрионианс» (1878)
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Гримсби Таун»
Игроки ФК «Гейтсхед» (1899)
Члены Зала славы английского футбола
Члены Зала славы шотландского футбола
Бросившиеся под поезд